Mark Santorelli, född 6 augusti 1988 i Burnaby, BC, är en kanadensisk professionell ishockeyspelare som spelar för HC Bolzano i den österrikiska högstaligan EBEL.

Santorelli valdes av Nashville Predators i den fjärde rundan, som 119:e spelare totalt, i 2007 års NHL Entry Draft. Under säsongen 2006-07 ledde han Chilliwack Bruins i Western Hockey League (WHL) med 82 poäng på 72 matcher. Säsongen därefter, 2007-08, vann han den prestigefyllda Bob Clarke Trophy som ligans poängkung med 101 poäng på 72 matcher.

Den 5 augusti 2013 flyttade Santorelli till Italien från Sverige och signerade ett ettårigt kontrakt med HC Bolzano som nyligt hade anslutit sig till den Österrikiska ishockeyligan (EBEL). 

Mark är bror till Mike Santorelli.

Spelarstatistik

Referenser

Externa länkar 

Kanadensiska ishockeyspelare
Spelare i Milwaukee Admirals (2001–)
Spelare i Tingsryds AIF
Spelare i Västerås Hockey
Kanadensiska idrottare under 2000-talet
Idrottare från British Columbia
Födda 1988
Levande personer
Män
Spelare i Chilliwack Bruins
Spelare i HC Bolzano
Spelare valda i NHL Entry Draft 2007
Spelare valda av Nashville Predators i NHL Entry Draft